Анта́лья () — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья. Постоянное население города — немногим более 1 миллиона человек, при этом в летний период число фактически находящихся в городе людей может превышать 2 миллиона из-за активного туристического потока.

Территория Антальи условно поделена на старый и новый город. Официальное административное деление — на 5 районов: Аксу (Aksu), Дёшемеалты (Döşemealtı), Кепез (Kepez), Коньяалты (Konyaaltı), Муратпаша (Muratpaşa).

История 
Территория нынешней провинции Анталья была населена со времён древнейших людей, известны стоянки каменного и бронзового веков. Из древнейших цивилизаций над регионом дольше всего господствовало Хеттское царство.

В эллинистический период регион находился в составе Ликии и Памфилии. Перейдя в руки Пергамского царства, территория подверглась активному освоению, и в 159 году до н. э. по приказу пергамского царя Аттала II (греч. Ατταλος) был основан город Атталия.

В 133 году город был завоёван римлянами. Позже стал зимней резиденцией императора Адриана (в честь его первого визита были возведены Адриановы ворота, являющиеся визитной карточкой города по сей день). Долгое время Атталия была владением Рима, затем Византии. С I—II века н. э. в регионе распространяется христианство.

Экономический упадок региона наступил в VIII веке после разрушительного землетрясения, набегов арабов и морских пиратов. В XI веке с началом сельджукской экспансии в регионе начинает распространяться ислам.

В 1118 году, при византийском императоре Иоанне II Комнине, город был анклавом Византии. Он находился на значительном отдалении от земель империи, так что было возможно только морское сообщение с остальной частью страны. В 1119 году Иоанн II совершил ряд походов против турок и пробил по суше путь в Атталию.

После событий 1204 года, власть в городе взял в свои руки православный итальянец по имени Альдобрандини. В 1206 году город на 16 дней осадили турки, но помощь 200 кипрских рыцарей на 1 год отсрочила его падение.

В 1207 году сельджуки завоёвывают регион, греческое название Атталия меняется на Адалия. Однако через пару лет местные христиане подняли бунт. Второй раз город был покорён турками 24 декабря 1215 года после почти годовой осады. Примечательный исторический факт: в ходе второго покорения турки объявили христианам джихад, и после победы выбили для устрашения послание с угрозой смерти на городских стенах; однако написано оно было арабской вязью, которую греки-христиане не понимали.

В 1321—1423 годах Адалия была центром независимого бейлика Теке. К 1387 году остатки местных христиан находились в настолько плачевном положении, что написали константинопольскому патриарху письмо с просьбой о помощи в сохранении православной церкви. Турки обложили оставшиеся церкви такими непомерными налогами, что к 1397 году они фактически разорились. В 1423 году Адалию (вместе с бейликом Теке) завоёвывают турки-османы. При них же город получает название Анталья (вопреки расхожему мнению, оно не связано с названием региона «Анатолия»). В Османской империи Анталья играла важную роль морского торгового порта, местный невольничий рынок был одним из крупнейших в регионе, также здесь снаряжались суда для отправки на восточные рубежи империи.

После Первой мировой войны, в 1919—1921 годах, город был временно оккупирован итальянцами. Анталья стала одним из форпостов подготовки национально-освободительного движения под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка. По итогам освободительной войны Анталья вошла в состав Турецкой Республики.

На протяжении XX века город претерпевал интенсивное развитие, поэтапно наращивались мощности сельского хозяйства, кожевенной промышленности, морского транспорта и логистики. Город расширялся территориально, формировалась транспортная сеть. В конце столетия, на фоне интенсивного раскрытия туристического потенциала Турецкой Ривьеры, Анталья становится важнейшим туристическим центром страны, шоссе D400 соединяет её с другими курортными зонами, а обновлённый в 1998 году аэропорт за короткое время становится третьим по величине пассажиропотока в стране.

География и климат 

Климат Антальи субтропический с чертами тропического, с мягкой дождливой зимой и долгим жарким летом. Очень большое количество осадков зимой в Анталье выпадает благодаря Таврским горам, которые препятствуют проникновению циклонов дальше на север, как бы «отфильтровывая» их содержимое. Летом осадки бывают реже, чем зимой. Относительная влажность воздуха практически круглый год составляет от 55 % до 65 %.

С мая по октябрь в относительно сухой сезон доминирует ясная малооблачная погода, с октября по апрель господствует влажный сезон с холодными ветрами и обильными дождями. Отрицательные температуры воздуха и снег крайне редки и непродолжительны. Купальный сезон условно считается с середины мая по начало ноября.

Рельеф всей провинции Анталья преимущественно гористый, и территория города не является исключением. Прибрежная зона имеет крутые многометровые перепады высоты (хорошо заметные в старом городе), на одном из них находится водопад. Дальше от берега в зоне новостроек перепады меньше.

Экономика и городская инфраструктура 

Основными отраслями экономики являются сельское хозяйство, туризм, торговля и лёгкая промышленность. Из относительно новых сторон экономического развития города стоит отметить строительство прогулочных яхт, набирающее обороты с начала 2010-х годов (со ввода в эксплуатацию нового морского порта).

Сельское хозяйство представлено растениеводством (цитрусовые, бананы, оливки, яблоки, томаты, огурцы, хлопок), животноводством (овцы, птица) и переработкой сельскохозяйственной продукции (производство оливкового масла, фруктовых соков, консервов). Несмотря на выход к морю, рыболовство и добыча морепродуктов в регионе практически не осуществляются.

Лёгкая промышленность представлена прежде всего текстилем (одежда, предметы домашнего обихода), в незначительном количестве имеются кожевенные производства.

Торговля и туризм составляют основу экономического благополучия города и региона. Вплоть до середины 2000-х годов туристический поток состоял преимущественно из потребителей пакетных туров из России, Украины и Германии. В последнее время власти задействовали иную концепцию — вместо изолированных отелей «всё включено» упор делается на привлекательность всего города и развитие его рекреационных структур. Из-за активного притока туристов процветает и торговля, представленная на всех уровнях — от огромных мегамоллов до мелких частных лавочек.

Исторический центр (старый город) сочетает элементы римской, византийской и османской архитектурных традиций. Большая часть сохранившихся зданий и сооружений относятся к османскому периоду. Помимо архитектуры, старый город Антальи также знаменит своими памятниками старины и археологическим музеем.

В Анталье находится большой аэропорт, его два международных терминала считаются одними из лучших на всём средиземноморском побережье (в 2014 году был установлен рекорд — через аэропорт Антальи прошли 12,5 млн человек). Качество автомобильных дорог находится на высоком уровне. По всей территории города находится большое количество организаций общепита и увеселительных заведений. Прибрежная зона состоит из пляжей (многие из которых отмечены наградами за высокий уровень комфорта и чистоты), детских аттракционов, водных развлечений и небольших пляжных кафе-ресторанов.

Отелей и гостиниц в черте города немного, в основном они расположены в пригородных посёлках.

В городе функционируют 2 университета (Академия туризма Антальи и ), 3 спортивных комплекса, большое количество школ, больниц и дошкольных учреждений.

Связь Антальи с остальной частью страны обеспечивает воздушный, водный и автобусный транспорт, железная дорога отсутствует. Внутригородской общественный транспорт представлен автобусами, трамваем (старинным в исторической части города и современным монорельсовым пересекающим весь город) и маршрутными такси (долмушами), при этом в автобусах и трамваях реализована единая оплата проезда картой Antalyakart и банковскими картами. Анталья также имеет необычайно развитую по турецким меркам велоинфраструктуру (велодорожки, велопарковки, прокат велосипедов), практически на уровне западноевропейских мегаполисов.

Еще одним важным транспортным пунктом Анталии является междугородний автовокзал. Междугородний автовокзал Анталии расположен в районе Кепез. Еще одним важным аспектом автовокзала Анталии является то, что он находится на транзитном маршруте городов на средиземноморском побережье Турции. По этой причине каждый день через автовокзал Антальи курсируют тысячи автобусов. До любого города Турции можно добраться из Анталии на автобусе. Пассажиры, прибывающие самолетом из России или стран Европы в самый густонаселенный город Турции Стамбул, могут добраться до автовокзала Анталии на автобусе. Опять же, из центра Анталии до туристических районов Анталии (таких как Аланья, Манавгат, Кемер) можно легко добраться на ежедневных автобусах с автовокзала Анталии.

За последние годы наметилась устойчивая тенденция роста числа русских, постоянно проживающих в Анталье. Приобретение недвижимости вносит весомый вклад в городскую казну. Идя навстречу интересам переселенцев, городские власти способствуют созданию русскоязычной микросреды: в нескольких школах есть русскоязычные классы, многие магазины имеют хотя бы одного русскоговорящего сотрудника.

Туристические достопримечательности 

Природные:
 Водопад Дюден
 Пляжи Коньяалты и Лара
 Гора Тюнектепе с обзорной площадкой
 Парк Караалиоглу

Рукотворные:
 Крепостные стены
 Район площади Республики и Калеичи (Старый город): дом-музей Ататюрка, мечеть Муратпаша, мечеть Текели Мехмета-паши, минарет Йивли, мечеть Искеле, Адриановы ворота, башня Хыдырлык, часовая башня
 Памятники Мустафе Кемалю Ататюрку и Ала-ад-Дину Кей-Кубаду
 Археологический музей
 Конференц-центр «Nest» в курортном районе Белек
 Водный комплекс с аквапарком, дельфинарием и аквариумом
 Зоопарк Антальи
 Археологические памятники античной эпохи в окрестностях города: амфитеатр в Аспендосе, развалины Перге
События и мероприятия:
 Кинофестиваль «Золотой апельсин»
 Международный фестиваль скульптур из песка
 Футбольные и гандбольные матчи в комплексе «Анталья Арена»
 Театрализованные представления в театре Аспендоса
 Ежегодное первенство по национальной борьбе в масле

Также многие путеводители относят к достопримечательностям и городские парки: Караали-оглы (в старом городе), Мермерли (в старом городе около порта), Коньяалты (в одноимённом районе города), национальный парк «Водопад Куршунлу» в окрестностях города.

Города-побратимы 
  Ростов-на-Дону, Россия (1995)
  Нюрнберг, Германия (1997)
  Бат-Ям, Израиль (1997)
 / Фамагуста, ТРСК/Республика Кипр
  Казань, Россия (2002)
  Талдыкорган, Казахстан (2003)
 / Ялта, Россия/Украина (2008)
  Мальмё, Швеция (2008)
  Остин, Техас, США (2008)
  Мостар, Босния и Герцеговина (2011)
  Хайкоу, Китай (2011)
  Куньмин, Китай (2012)
  Чонджу, Южная Корея (2013)
  Владимир, Россия (2013)
  Синин, Китай (2014)
  Циндао, Китай (2014)
  Урумчи, Китай (2014)
  Ливань (округ), Гуанчжоу, Китай (2015)
 Сунчхон, Южная Корея (2016)
  Майами, США (2017)
 Севилья, Испания (2017)

Галерея

Примечания

Ссылки 

 

 
Курорты Турции
Города Турции